Накани:

 Накани, Давид (род. 1983) — грузинский футболист.
 Накани, Лери (1963 — ?) — советский дзюдоист.